De slesvigske krige er en fællesbetegnelse for de to krige, som blev udkæmpet mellem Danmark og Preussen/Tyskland i det 19. århundrede. Det drejer sig om:

1. Slesvigske krig (også kaldet Treårskrigen) – 1848-1850
2. Slesvigske krig 1864

Krige